

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Nox“ beginnt.

Nox 



 Nox, Tegan (* 1994), walisische Wrestlerin

Noxo 
 Noxon, Marti (* 1964), US-amerikanische Drehbuchautorin

Noxx 
 Noxx, Sara (* 1971), deutsche Musikerin